Derschau ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Derschau (polnisch: Suchy Bor), eine Ortschaft in Oberschlesien, Wojewodschaft Oppeln
 Dzierżów (ehemals Derschau im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), eine Ortschaft der Wojewodschaft Lebus; siehe Deszczno

Derschau ist der Name des Adelsgeschlechtes von Derschau und der Familienname folgender Personen:
 August Egbert von Derschau alias Egbert Carlssen (1845–1883), deutscher Schriftsteller
 
 Birgit von Derschau (* 1953), deutsche Fernsehmoderatorin
 Christoph Derschau (1938–1995), deutscher Schriftsteller und Musiker 
 Christoph von Derschau (* um 1595; † 1649), deutscher Jurist und Diplomat
 Christoph Friedrich von Derschau (1714–1799)  deutscher Dichter und preußischer Regierungspräsident von Ostfriesland
 Christian Reinhold von Derschau (1679–1742), Generalmajor
 Christian Wilhelm von Derschau, preußischer Grundbesitzer und Richter
 Friedrich von Derschau (1866–1926), deutscher Generalmajor
 Friedrich Wilhelm von Derschau (1723–1779), preußischer Staatsmann unter Friedrich dem Großen
 Karl Friedrich von Derschau (1699–1753), preußischer Generalmajor, Chef des Füsilier-Regiments Nr. 47
 Reinhold von Derschau (1600–1667), deutscher Jurist.